

Cinema 
 Fratelli (The Funeral) – film del 1996 diretto da Abel Ferrara
 The Funeral (Final Cut) – film del 1998 diretto da Dominic Anciano e Ray Burdis

Musica 
 The Funeral – singolo dei Band of Horses del 2006

Pagine correlate 
 Funeral